Жетково — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Нижнегирюнинское». Основано в 1700 году.

География 
Село находится в юго-восточной части района, на левом берегу реки Талангуй, вблизи места впадения в неё реки Домашняя Жебкоша, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к юго-востоку от города Балея. Абсолютная высота — 760 метров над уровнем моря. Через Жетково проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,6 %, женщины — соответственно 48,4 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 82 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная школа, клуб, библиотека и фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района